Het tennistoernooi Australian Open werd in januari 1977 bij de mannen voor de 65e keer gehouden. Het was de eerste editie van dat jaar. Later dat jaar werd ook in december gespeeld, doordat de organisatie besloot om het toernooi voortaan aan het eind van het kalenderjaar te houden. De als tweede geplaatste Amerikaan Roscoe Tanner won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de als eerste geplaatste Argentijn Guillermo Vilas met 6-3, 6-3 en 6-3 te verslaan. Het prijzengeld bedroeg 200.000 dollar.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.
  Guillermo Vilas (finale)
  Roscoe Tanner (winnaar)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

Australian Open
ITF-toernooi in 1977